Лувесье́н () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Ивелин. Население —  лиц (2012).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 18 км к западу от Парижа, в 7 км к северу от Версаля. В двух километрах находится город Марли-ле-Руа.

Код INSEE коммуны 78350.

История 
Поселение известно с IX века: земля принадлежала аббатству Сен-Дени. Расцвет пришёлся на XVII век, когда Людовик XIV перенёс королевский двор в Версаль и построил дворец Марли.

Население 
Население коммуны на 2012 год составляло 7120 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 4185 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 2986 были активны, 1199 — неактивны (показатель активности 71,4 %, в 1999 году было 66,5 %). Из 2986 активных работало 2798 человек (1519 мужчин и 1279 женщин), безработных было 188 (93 мужчины и 95 женщин). Среди 1199 неактивных 571 лицо были учениками или студентами, 230 — пенсионерами, 398 были неактивны по другим причинам.

В 2008 году в муниципалитете числилось 2806 налогооблагаемых домохозяйств, в которых проживали 7283,5 лица, медиана доходов составляла  евро на одного человека.

Достопримечательности 
 Лувесьенский акведук, сооружённый в XVII веке, чтобы снабжать Версаль водой из Сены;
 церковь святого Мартина (XIII век);
 усадьба мадам Дюбарри;
 дворец Вуазен ().

Лувесьен в истории живописи 
Лувесьен вошёл в историю мировой живописи благодаря художникам-импрессионистам, многие из которых жили и работали в этом городе. Так, Камиль Писсарро создал в Лувесьене, в период с 1869 по 1872 год, 84 работы; Альфред Сислей, с 1872 по 1879 год, создал здесь 81 произведение. В Лувесьене также жили и работали Клод Моне, Огюст Ренуар, Арман Гийомен, Берта Моризо, Эдгар Дега. Многие из них запечатлели Лувесьен и его окрестности на своих полотнах.

См. также 
Массовое убийство в Лувесьенне

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт мэрии муниципалитета Лувесьенн
 Документы и изображения
 Лувесьенн на сайте Французского Национального института статистики и экономических исследований
 
 

Коммуны департамента Ивелин